Niemcy:
 Pouch – dzielnica gminy Muldestausee w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld

Inne:
 Pouch – ród

Zobacz też:
 Puch